Місько — українське прізвище.

Відомі носії:
 Місько Богдан Володимирович — старшина міліції, помічник оперуповноваженого відділу Управління МВС України у Львівській області. Разом з Андрієм Орєховим загинув 16 вересня 2003 року у Львові під час затримання «банди Сушка».
 Місько Володимир Володимирович — український історик, педагог, доцент, громадсько-політичний діяч. Кандидат історичних наук. Декан історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 Місько Павло Анатолійович — український футболіст, нападник.
 Місько Степан — український ентомолог, маляр і громадський діяч, який мешкав у Австралії.

Див. також 
 Мисько
 Місько Барбара

Українські прізвища